

Cinema
La setta dei tre K (Storm Warning) – film del 1951 
Storm Warning – film del 2007

Letteratura
Avviso di tempesta (Storm Warning) – romanzo del 1976 di Jack Higgins
Storm Warning – romanzo del 1994 di Mercedes Lackey
Sull'orlo della tempesta  (Storm Warning) – romanzo del 2010 di Linda Sue Park

Musica
Storm Warning – singolo del 2011 di Hunter Hayes